Der Israel-Preis () ist die höchste Kulturauszeichnung des Staates Israel. Er wird einmal im Jahr am Vorabend des israelischen Unabhängigkeitstages in einer Staatszeremonie in Jerusalem vergeben. Der Preis wurde 1953 auf die Initiative des Bildungsministers Ben-Zion Dinur hin gestiftet, der den Preis selbst in den Jahren 1958 und 1973 zuerkannt bekam.

Der Preis 
Der Preis wird auf folgenden Gebieten verliehen (wobei die genauen Teilgebiete ständigen Änderungen unterworfen sind):
 Die exakten und Naturwissenschaften
 Mathematik
 Geistes- und Sozialwissenschaften sowie Jüdische Studien
 Rechtswissenschaft
 Kultur und Kunst
 Literatur
 Bildhauerei
 Hebräisches Lied
 Wirtschaftswissenschaften
 Lebenswerk (seit 1972)

Das Preisgeld beträgt derzeit 75.000 NIS (ca. 18.870 €, Stand 2020).

Die Preisträger 
Die Preisträger sind israelische Bürger oder Organisationen, die eine besondere Bedeutung auf ihrem Gebiet erlangt haben oder die in bedeutender Weise zum israelischen Kulturleben beigetragen haben. Die Gewinner werden von einem Komitee aus Sachverständigen ausgewählt, die ihre Vorschläge an den Bildungsminister weiterleiten.

Obwohl der Preis nur israelischen Bürgern verliehen wird, erhielt der gebürtige Inder Zubin Mehta bei der Verleihung im Jahre 1991 einen Sonderpreis.

Preisträger

Kontroversen um die Preisvergabe 
 1993 gab es heftige Reaktionen gegen die Nominierung von Jeschajahu Leibowitz, was dazu führte, dass Leibowitz den Preis ablehnte.
 2004 wies die Bildungs- und Kulturministerin Limor Livnat die Entscheidung, den Bildhauer Igael Tumarkin auszuzeichnen, zuerst an das Preiskomitee zurück.
 Nach einer Kontroverse um seine Einmischung in den Israel-Preis zog sich Ministerpräsident und Interimsbildungsminister Benjamin Netanjahu am 13. Februar 2015 aus der Auswahl der Preisjury zurück.
 Im Jahr 2021 beschloss die Jury, Oded Goldreich den Israel-Preis für Mathematik und Informatik zu verleihen. Bildungsminister Joaw Galant weigerte sich jedoch, Goldreich den Preis zu überreichen, und beschuldigte ihn, die Initiative Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) zu unterstützen. Goldreich erklärte, er unterstütze BDS nicht, worauf Gallant erklärte, er müsse erst „den Abschluss einer Untersuchung abwarten, ob der Professor der BDS-Bewegung aufrichtig abgeschworen hat“. Die Jury bestand auf ihrer Entscheidung und die Rektoren aller israelischen Universitäten forderten Gallant in einem offenen Brief auf, Goldreich den Preis zu überreichen. Der Fall beschäftigte schließlich das Oberste Gericht Israels. Der Oberste Gerichtshof Israels entschied, dass Galant mehr Zeit zuzustehen sei, um Goldreichs Positionen zu überprüfen, bevor ihm der Israel-Preis verliehen wird. Im August 2021 entschied das Oberste Gericht, dass Galant nicht das Recht hatte, Oded den Preis vorzuenthalten. Im November 2021 erklärte die Galants Nachfolgerin Jifat Schascha-Biton, sie werde Goldreich den Preis nicht überreichen: „Ich kann den Israel-Preis für akademische Leistungen – so beeindruckend diese auch sind – nicht jemandem verleihen, der dazu aufruft, Israel zu boykottieren.“

Weblinks 

 Website des Israel-Preises (hebräisch)

Einzelnachweise 

 
Kulturpreis (Asien)
Kunstpreis
Literaturpreis (Israel)
Wissenschaftspreis (Israel)
Sozialwissenschaftlicher Preis
Israelische Auszeichnung
Erstverleihung 1953